Coalgate bezeichnet
 Coalgate (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Coalgate (Oklahoma), Ort im US-Bundesstaat Oklahoma
 Coalgate (Skandal), ein Betrugsskandal in Indien

Siehe auch
 Colgate